Caramelo
Caramelo (filme) - produção libanesa de 2007

Pessoas 
Mateus Caramelo - futebolista brasileiro, geralmente citado apenas como Caramelo
 
Desambiguação